-{Auriscalpium vulgare}-, широко распрострањена у Европи, Централној Америци, Северној Америци и Азији. Иако честа у природи, због мале величине и боје доводе до тога да се лако превиде у боровој шуми, у којој расте. -{A. vulgare}- се углавном не сматра јестивом због своје чврсте текстуре али неки извори литературе кажу да се конзумирала у Француској и Италији.

Тамнобраон боје, покривена је финим смеђим длакама и достиже пречник до 2 центиметра. Са доње стране поклопца налази се гомила малих зубних избочина до 3 мм дужине; у почетку су беличасте до пурпурно-ружичасте, пре него што постану браон смеђе. Тамнобраон и длакава, дужине до 55 милиметара и 2 милиметра дебљине.

Висок ниво влаге је од суштинског значаја за оптималан развој базидиокарпа, а раст је инхибиран превеликом или премалом светлошћу. Проучаване и описане у потрази за потенцијално корисним фенотипским особинама за филогенетску анализу. Када се гаји у култури, -{A. vulgare}- се може индуковати да производи тела плода под одговарајућим условима. -{A. vulgare}- припада роду који је сачињен од осам врста.

Историја, таксономија и филогенија

Референце

Спољашње везе 

 -{AFTOL Images and details of ultrastructural characters}-

Russulales